Partico – relativo ai Parti o all'Impero partico
Partico – fase della lingua persiana coincidente con l'epoca dell'Impero partico